Alessandro Di Somma – pallanuotista italiano
 Edoardo Di Somma – pallanuotista italiano
 Roman Di Somma – ex pallanuotista italiano
 Salvatore Di Somma – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Tommaso Di Somma – politico italiano, primo ministro del Regno delle Due Sicilie